Periodiek systeem, ontworpen door de Russische scheikundige Dmitri Mendelejev
 De tabel van Mendelejev (televisieprogramma), een Belgische quiz